Аспазия (Aspasia) е име на:

 (409) Аспазия, астероид
 Аспазия (орхидея), вид орхидеи

Личности 
 Аспазия (470—400 пр.н.е.), красива, еманципирана и образована жена, съпруга на Перикъл (490-429 пр.н.е.).
 Аспазия Ания Регила, 139 г. става съпруга на прочутия грък Ирод Атик
 Аспазия (поетеса) 1865 – 1943, латвийска поетеса
 Аспазия Манос (Аспасия Ману; 1896-1972), съпруга на гръцкия крал Александрос I

Мъжкото име е Аспазий.